Il singolare del torneo di tennis Zurich Grand Prix 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jan Norback che ha battuto in finale Jacek Niedzwiedzki 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Muntañola (quarti di finale)
 Nikola Pilić (secondo turno)
 Nicola Spear (semifinali)
 Frank Gebert (semifinali)

 Éric Deblicker (quarti di finale)
 Rolf Norberg (secondo turno)
 Douglas Palm (primo turno)
 Georges Goven (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zurich Grand Prix 1977